Доштат (комуна) (рум. Doștat) — комуна у повіті Алба в Румунії. 
 Доштат (рум. Doștat) — село у повіті Алба в Румунії.